{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82801) - || 2001 QF27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82802) - || 2001 QM27 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82803) - || 2001 QO28 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82804) - || 2001 QJ30 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82805) - || 2001 QO30 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82806) - || 2001 QO31 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82807) - || 2001 QK32 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82808) - || 2001 QD33 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82809) - || 2001 QK33 || 17 augustus 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| (82810) - || 2001 QV34 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82811) - || 2001 QZ34 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82812) - || 2001 QD35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82813) - || 2001 QJ35 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82814) - || 2001 QQ36 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82815) - || 2001 QO37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82816) - || 2001 QR37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82817) - || 2001 QV37 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82818) - || 2001 QM38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82819) - || 2001 QO38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82820) - || 2001 QT38 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82821) - || 2001 QH39 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82822) - || 2001 QW40 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82823) - || 2001 QF41 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82824) - || 2001 QM43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82825) - || 2001 QN43 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82826) - || 2001 QA44 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82827) - || 2001 QJ44 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82828) - || 2001 QB45 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82829) - || 2001 QJ45 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82830) - || 2001 QS45 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82831) - || 2001 QU45 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82832) - || 2001 QE46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82833) - || 2001 QF46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82834) - || 2001 QL46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82835) - || 2001 QP46 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82836) - || 2001 QE47 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82837) - || 2001 QB48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82838) - || 2001 QU48 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82839) - || 2001 QM49 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82840) - || 2001 QE50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82841) - || 2001 QH50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82842) - || 2001 QK50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82843) - || 2001 QO50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82844) - || 2001 QQ50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82845) - || 2001 QR50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82846) - || 2001 QW50 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82847) - || 2001 QJ52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82848) - || 2001 QM52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82849) - || 2001 QN52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82850) - || 2001 QW52 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82851) - || 2001 QP53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82852) - || 2001 QT53 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82853) - || 2001 QD55 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82854) - || 2001 QC56 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82855) - || 2001 QU56 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82856) - || 2001 QA57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82857) - || 2001 QG57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82858) - || 2001 QY57 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82859) - || 2001 QA58 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82860) - || 2001 QE58 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82861) - || 2001 QD59 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82862) - || 2001 QP60 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82863) - || 2001 QO61 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82864) - || 2001 QS62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82865) - || 2001 QU62 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82866) - || 2001 QG63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82867) - || 2001 QS63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82868) - || 2001 QT63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82869) - || 2001 QV63 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82870) - || 2001 QC64 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82871) - || 2001 QA66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82872) - || 2001 QC66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82873) - || 2001 QF66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82874) - || 2001 QU66 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82875) - || 2001 QB67 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82876) - || 2001 QR67 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82877) - || 2001 QZ67 || 20 augustus 2001 || Nashville || R. Clingan
|-
| (82878) - || 2001 QJ69 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82879) - || 2001 QE70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82880) - || 2001 QN70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82881) - || 2001 QZ70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82882) - || 2001 QG71 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82883) - || 2001 QJ73 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82884) - || 2001 QQ75 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82885) - || 2001 QC77 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82886) - || 2001 QC81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82887) - || 2001 QK81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82888) - || 2001 QU81 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82889) - || 2001 QW83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82890) - || 2001 QZ83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82891) - || 2001 QC84 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82892) - || 2001 QN86 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82893) - || 2001 QR86 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82894) - || 2001 QZ86 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82895) - || 2001 QG87 || 17 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82896) Vaubaillon || 2001 QV87 || 22 augustus 2001 || Pic du Midi || Pic du Midi
|-
| (82897) - || 2001 QM89 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82898) - || 2001 QT89 || 16 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82899) - || 2001 QS90 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82900) - || 2001 QX94 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten